Осадченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Осадченко, Иван Романович (1912—2007) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Осадченко, Николай Владимирович (1955—2019) — советский и российский учёный в области механики.
 Осадченко, Роман Альбертович (род. 1956) — имя в миру митрополита Филиппа, доктора богословия, архиерея Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).